Trinitario puede hacer referencia a:

 El trinitarismo, doctrina cristiana según la cual Dios es un ser único que existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
 La Orden Trinitaria, instituto religioso de la Iglesia católica fundado en el .
 El idioma trinitario, una de las lenguas arahuacas meridionales bolivianas.
 La Trinitaria, sociedad secreta del , formada por independentistas dominicanos.
 Trinitarios (organización criminal), pandilla de Nueva York.

Además, es el nombre de:
 Trinitario Ruiz Valarino, abogado y político español.
 Trinitario Ruiz Capdepón, bogado, periodista y político.
 Trinitario González de Quijano, político y gobernador civil de Alicante.